Monastero di Sant'Ambrogio – Gubbio
 Monastero di Sant'Ambrogio – Milano
 monastero di Sant'Ambrogio della Vittoria  – Parabiago